Calpurnia est un nom d'origine romaine, porté par plusieurs femmes de la Rome antique appartenant à la gens Calpurnia :
 Calpurnia Pisonis, dernière femme de Jules César ;
 Calpurnia (-), la dernière épouse de Pline le Jeune ;
 Calpurnia, amie de l'empereur Claude et éliminée par Agrippine la Jeune.

Calpurnia peut aussi désigner :
 Calpurnia, groupe de rock ;
 Calpurnia, genre de la famille des Fabaceae ;
 Calpurnia, opération du SOE exécutée en juillet- en Belgique.

Voir aussi 
 , trois lois de la Rome antique édictées en -124, -90 et -67